Het tennistoernooi van Wimbledon in 1989 bij de vrouwen werd voor de 96e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als tweede geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová met 6-2, 6-7 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1989